Agnela foi uma banda de rock brasileira formada em 2008 na cidade do Rio de Janeiro apenas por mulheres.

História
Em 20 de dezembro 2008 surgiu para o Brasil e para o mundo no programa Caldeirão do Huck da Rede Globo, quando as cariocas venceram o quadro Olha a Minha Banda e foram produzidas pelo Rick Bonadio. Participaram da trilha sonora de duas edições da novela teen Malhação, primeiramente com o single "Podia Ser" e logo com o cover da música "Serão Extra". Participaram da trilha oficial do filme Desenrola. Em 2011 a banda encerrou suas atividades.

Integrantes 
 Deia Cassali - vocal 
 Millah Bass - baixo 
 Nat Vittori - guitarra 
 Betah Soarez - guitarra 
 Loma Longotano - bateria

Discografia

Álbuns de estúdio

Singles

Outras aparições

Ligações externas 
 
 
 Fotolog oficial

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de pop rock do Brasil
Bandas formadas em 2008
Bandas extintas em 2012
Girl bands do Brasil